L'édition 2021 du tournoi de tennis de Parme se déroule du 23 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Ce tournoi est exceptionnellement organisé en raison du report d'une semaine de Roland-Garros.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américains John Isner, Reilly Opelka et Frances Tiafoe, du Britannique Cameron Norrie et du Sud-Africain Lloyd Harris. Ils sont respectivement remplacés par Salvatore Caruso, Steve Johnson, Norbert Gombos, Marcos Giron et Lorenzo Musetti.

Lauréats 
L'Américain Sebastian Korda remporte le tournoi en simple en battant en finale Marco Cecchinato. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Simone Bolelli et Máximo González décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Oliver Marach et Aisam-Ul-Haq Qureshi. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2021 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Parme

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 
 

Parme
ATP 2021
Sport en Italie en 2021
Tennis en mai 2021